

Diritto 
 Giunta – organo collegiale ristretto, solitamente con funzioni consultive, esecutive o deliberative
 Giunta comunale – uno degli organi collegiali di governo del comune
 Giunta regionale – organo di governo della Regione
 Giunta parlamentare – organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
 Giunta provinciale – uno degli organi di governo della provincia

Personaggi televisivi 
 Furio Giunta – interpretato da Federico Castelluccio, è uno dei personaggi principali della serie televisiva I Soprano

Persone 
 Ana María Giunta (1943-2015) – attrice argentina
 Andrea Giunta (1960) – storica dell'arte e docente argentina
 Blas Giunta (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Claudio Giunta (1971) – saggista, scrittore, filologo e storico della letteratura italiano
 Filippo Giunta (1533-1600) – stampatore e scrittore italiano
 Francesco Giunta (1887-1971) – politico italiano
 Francesco Giunta (1924-1994) – storico e critico d'arte italiano
 Francesco Alberto Giunta (1925-2013) – scrittore, poeta e giornalista italiano
 Guido Giunta (...) – ex nuotatore italiano
 Luigi Giunta (1908 ...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Matteo Giunta (1985) – allenatore di nuoto 
 Nicola Giunta (1865-1968) – scrittore e poeta dialettale italiano
 Salvatore Giunta (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Salvatore Giunta (1985) – militare statunitense